El término Cast puede referirse a:

Música

Grupos 

 Cast - banda británica de britpop y indie rock.
 Cast - banda mexicana vanguardista de rock progresivo y rock sinfónico.
 The Cast - banda británica escocesa de pop.

Álbumes 

 Cast - álbum recopilatorio de la banda estadounidense de rock: Trespassers William
 Cast - octavo álbum de estudio de la banda japonesa tipo boy band de j-pop: KAT-TUN.

Lugares

Francia 

 Cast - lugar francés localizado en distintos lugares de las regiones, departamentos y distritos del país.

Tecnología

Empresas 

 Google Cast - sistema y protocolo de streaming en video de la multimillonaria empresa estadounidense: Google.

Personas 

 Kristin Cast (n. 1986) - escritora estadounidense de distintas obras de contenido adulto, ciencia ficción y fantasia.
 P. C. Cast - (n. 1960) - escritora estadounidense, madre de la misma escritora Kristin Cast que igual realiza obras literarias de la misma temática.

Otros usos 

 Casting - término dicho para la audición de actuación en el cine, teatro, entre otros, también llamado en inglés simplemente: Cast.
 Cast - un teatro británico localizado en Doncaster, Inglaterra, Reino Unido.